Långatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Långatjärnet, sjö i Kungsbacka kommun, 
Långatjärnen (Seglora socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Långatjärnen (Sätila socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (6,85 ha)

Se även
Långtjärn
Långetjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn